Шерегеш () — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области — Кузбасса у подножия горы Зелёная. Известен своим горнолыжным курортом.

Ведущее промышленное предприятие — Шерегешский рудник — поставляет железную руду на металлургические комбинаты Новокузнецка.

Своё название посёлок получил в честь братьев Александра и Михаила Шерегешевых, открывших в 1912 году месторождение железной руды. В разговорной речи можно встретить названия «Геш», «Шер».

Шерегеш связан автомобильной дорогой с Таштаголом. Также имеется железнодорожная ветка до Таштагола. В 2011 году официально открыли автомобильную дорогу Чугунаш — спортивно-туристический комплекс «Шерегеш», сократившую дорогу от Чугунаша до Шерегеша на 16 км.

В сезоне 2018—2019 был запущен специальный электропоезд «Шерегеш-экспресс» для гостей курорта. Электропоезд следует по маршруту Новокузнецк — Чугунаш. Благодаря этому добраться в Шерегеш с близлежащих городов стало намного проще.

Описание посёлка 
Посёлок представляет собой типичное поселение, обслуживающее предприятие, в данном случае шахту и обогатительную фабрику. В посёлке всего три главных улицы, а именно: Гагарина, Дзержинского и Юбилейная. В посёлке большинство домов — «хрущёвки» из красного кирпича, есть также панельные многоэтажные дома. Посёлок состоит из двух частей: «новый» и «старый» Шерегеш.

Население

Инфраструктура 

12 участок − 3007 человек (9 магазинов, 16 павильонов, 6 парикмахерских, Шерегешская участковая больница.)
13 участок — 1902 человек . Также зарегистрировано более 100 индивидуальных предпринимателей, имеется филиал библиотеки , 3 детских сада, школа.

Горнолыжный спорт 

Горнолыжный комплекс открыт в 1981 году к Спартакиаде народов РСФСР. С начала 2000-х годов Шерегеш известен как горнолыжный курорт. За это время количество туристов, посещающих Шерегеш, увеличилось с 30 тысяч в год до 980 тысяч в год. Трассы расположены на склонах Зелёной горы, у подножия которой расположено около пятидесяти гостиниц разного типа. Горнолыжный сезон длится с ноября по май.

За сезон 2014—2015 года в Шерегеше побывало более миллиона туристов, что делает его самым популярным горнолыжным курортом России.

Климат 
Типичный резко континентальный климат. Зима продолжительная, лето жаркое.

Примечания

Ссылки 
 
 Карта Шерегеша 

Населённые пункты Таштагольского района
Посёлки городского типа Кемеровской области
Шерегеш